Colonnina – in architettura, colonna di piccole dimensioni o elemento verticale in genere
 Colonnina – in urbanistica, tipo di segnale stradale posto al centro di un incrocio sprovvisto di semaforo
 Colonnina – sinonimo di distributore di carburante
 Colonnina di ricarica – infrastruttura costituita da uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici
 Colonnina – denominazione locale per i punti di stazionamento delle ambulanze
 Colonnina – elemento verticale indicatore della temperatura nei termometri
 Colonnina o colonna – elemento di misurazione negli sfigmomanometri a colonna

Pagine correlate 
 Colonna (disambigua)

Altri progetti